Rangenbach ist ein Gewässername:

 Rangenbach (Siebenborn), linker Zufluss des Siebenborns (zur Hörsel) gegenüber von Stedtfeld, Stadt Eisenach, Wartburgkreis in Thüringen
 Rangenbach (Sittenbach), rechter Zufluss des Sittenbachs (zur Pegnitz) gegenüber der Hagenmühle von Altensittenbach, Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern